Милош Зекич (, ; 2 февраля 1915 — 24 декабря 1984) — югославский военачальник, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился в селе Тепен недалеко от Шековича в сербской рабочей семье. В годы Народно-освободительной войны Югославии командовал 6-й восточнобоснийской пролетарской ударной бригадой. В послевоенные годы занимал должность военного коменданта Белграда и Сараево. Некоторое время был председателем футбольного клуба «Партизан» из Белграда, ярым фанатом которого и являлся. Похоронен в Шековиче, недалеко от Ловницкого монастыря.

Литература 
 Vojna enciklopedija, 2. izd., 1978, Zvezek 10, str. 692.
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Генерал-лейтенанты (Югославии)
Коммунисты Боснии и Герцеговины